Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1973 — 40-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 30 березня по 15 квітня 1973 року.

У рамках чемпіонату світу пройшов 51-й чемпіонат Європи.

Група А Москва, СРСР 30 березня — 15 квітня 1973.

Група В Грац, (Австрія) 22 березня — 31 березня 1973.

Група С Гаага, (Нідерланди) 9 березня — 18 березня 1973.

Чемпіонат світу Група А

Результати

1 коло

2 коло

Підсумкова таблиця

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Їржі Голечек
 Захисник  Валерій Васильєв
 Нападник  Борис Михайлов

Найкращі гравці за версією журналістів:
 Воротар  Їржі Голечек
 Захисники  Бер'є Сальмінг —  Олександр Гусєв
 Нападники  Валерій Харламов —  Володимир Петров —  Борис Михайлов

Чемпіонат світу Група В

Чемпіонат світу Група С

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів  
 Архів  
 Архів 

1973 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Хокейні змагання у Москві
Хокей у СРСР
Березень 1973
Квітень 1973